Североморск-3:
 Североморск-3 — населённый пункт в Мурманской области
 Североморск-3 — военный аэродром в Мурманской области